Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE) es la denominación y forma impuesta a la ex-Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) por el Decreto 104/2019 del presidente Mauricio Macri del 29 de enero de 2019.

En la creación de la entidad, el jefe de Estado ordenó «Transfiérense a FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO el presupuesto, bienes muebles e inmuebles, marcas, registros, patentes y demás bienes inmateriales que entiendan necesarios para desarrollar el objeto social de la nueva Sociedad, y que actualmente se encuentran en la DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES.» (Decreto 104/2019, Artículo 3.º).

FMSE está constituida por los centros fabriles de Fray Luis Beltrán, de Río Tercero, de San José de Jáchal y de Villa María, además de FANAZUL.

Depende de la Secretaría de Investigación Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa y su sede fue fijada en Avenida Cabildo N.º 65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Referencias 

Fabricaciones Militares Sociedad del Estado